Nazwy miast pochodzące od słów Domna Maria (łac. Panna Maria):
 Dannemarie (Górny Ren) – francuska gmina w regionie Alzacja
 Dannemarie (Doubs) – francuska gmina w regionie Franche-Comté
 Dannemarie (Yvelines) – francuska gmina w regionie Île-de-France

Przypisy